Sant Lluís är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Sant Lluís ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Menorca.

Terrängen runt Sant Lluís är platt. Havet är nära Sant Lluís åt sydost. Den högsta punkten i närheten är Toro,  meter över havet,  km nordväst om Sant Lluís.  Närmaste större samhälle är Maó,  km norr om Sant Lluís.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna